Anders Per-Johan Axelsson, švedski hokejist, * 26. februar 1975, Kungälv, Švedska.

Axelsson je celotno kariero v švedski ligi igral za klub Västra Frölunda HC, skupno enajst sezon v treh obdobjih. Skupno je v elitni švedski ligi odigral 348 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 67 golov in 78 podaj, ter 45 tekem končnice, na katerih je dosegel pet golov in dvanajst podaj. S klubom je v sezoni 2004/05 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1995 je bil kot skupno 177. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins. Za Bruinse je v ligi NHL v enajstih sezonah odigral 797 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 103 gole in 184 podaj, ter 54 tekem končnice, na katerih je dosegel štiri gole in tri podaje.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, kjer je osvojil eno zlato medaljo, in šestih svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po dveh srebrnih in bronastih medalj.

Tudi njegov brat Anton je hokejist.

Pregled kariere

|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska 2. ml. liga
| 92/93
|
| 16
| 9
| 5
| 14
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 92/93
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 93/94
|
| 11
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska ml. liga
| 94/95
|
| 19
| 16
| 9
| 25
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 94/95
|
| 8
| 2
| 1
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 94/95
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 95
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 95/96
|
| 36
| 15
| 5
| 20
|
| 10
|
| 13
| 3
| 1
| 4
|
| 10
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 96/97
|
| 50
| 19
| 15
| 34
|
| 34
|
| 3
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 97/98
|
| 82
| 8
| 19
| 27
| -14
| 38
|
| 6
| 1
| 0
| 1
| -3
| 0
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 98/99
|
| 77
| 7
| 10
| 17
| -14
| 18
|
| 12
| 1
| 1
| 2
| -1
| 4
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 99/00
|
| 80
| 10
| 16
| 26
| +1
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 00
|
| 6
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 00/01
|
| 81
| 8
| 15
| 23
| -12
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 01
|
| 9
| 3
| 6
| 9
| +8
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 01/02
|
| 78
| 7
| 17
| 24
| +6
| 16
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| +2
| 6
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 02
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 02
|
| 5
| 3
| 3
| 6
| +5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 02/03
|
| 66
| 17
| 19
| 36
| +8
| 24
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 6
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 03
|
| 9
| 4
| 3
| 7
| +7
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 03/04
|
| 68
| 6
| 14
| 20
| +2
| 42
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 04
|
| 7
| 2
| 3
| 5
| +1
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovni pokal
| 04
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 04/05
|
| 45
| 9
| 9
| 18
| +6
| 95
|
| 14
| 1
| 10
| 11
| +13
| 18
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 05
|
| 7
| 1
| 0
| 1
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 05/06
|
| 59
| 10
| 18
| 28
| -3
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 06
|
| 8
| 3
| 3
| 6
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 06/07
|
| 55
| 11
| 16
| 27
| -10
| 52
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 07/08
|
| 75
| 13
| 16
| 29
| +11
| 15
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| -4
| 2
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 08/09
|
| 75
| 6
| 24
| 30
| -1
| 16
|
| 11
| 0
| 1
| 1
| -6
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 09/10
|
| 47
| 10
| 16
| 26
| 0
| 51
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| -2
| 6
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 10/11
|
| 50
| 4
| 10
| 14
| -10
| 41
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 11/12
|
| 52
| 2
| 12
| 14
| +5
| 22
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 12/13
|
| 49
| 6
| 10
| 16
| +7
| 10
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1249
| bgcolor="#7FFF00" | 214
| bgcolor="#7FFF00" | 300
| bgcolor="#7FFF00" | 514
| bgcolor="#7FFF00" | +4
| bgcolor="#7FFF00" | 633
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 104
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" | 16
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 62
|}

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski levokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2002
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2006
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1995
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Boston Bruins